Fotbollsklubben Gais spelade säsongen 1929/1930 i allsvenskan, där man slutade fyra och tog hem bronset. Inget cupspel genomfördes denna säsong.

Allsvenskan 

Gais inledde säsongen svagt, med en förlust borta mot nyuppflyttade Sandvikens IF med 2–4, en förlust hemma mot IF Sleipner med 0–2 och oavgjort hemma mot IFK Göteborg. Man avslutade dock hösten med tio matcher utan förlust.

Vårsäsongen började liksom höstsäsongen med en förlust mot Sandvikens IF, den här gången hemma med 1–2. Efter en ojämn vårsäsong med fyra segrar, tre förluster och två oavgjorda slutade klubben till sist fyra och tog hem bronset.

Tabell

Seriematcher

Spelarstatistik

Referenser

Tryckta källor

Noter 

1929/1930
Fotbollssäsongen 1929/1930 efter lag